Denumirea de Gradnița se poate referi la:
 Localități din Bulgaria
 Gradnița, sat în regiunea Dobrici;
 Gradnița, sat în regiunea Gabrovo;
 Localități din Rusia
 Gradnița, sat în regiunea Tver.